Бре́ндан Смит (; , , Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, защитник, выступает в НХЛ за клуб «Нью-Джерси Девилз».

Карьера 
До 2007 года Брендан играл в Юниорской хоккейной лиги Онтарио: сначала за команду «Уэксфорд Райдерз», затем за «Сент-Майкл Баззерз». В 2007 году в 1 раунде под общим 27-м номером его выбирает «Детройт Ред Уингз». С 2007 по 2010 год защищал цвета команды Висконсинского университета в Медисоне — «Висконсин Баджерс».

27 мая 2010 года Смит подписал трёхлетний контракт с «Красными Крыльями». Сезон 2010—11 играл в составе фарм-клуба «Ред Уингз» — «Гранд-Рапидс Гриффинс». В 63 встречах, проведённых на льду за «Грифонов», записал в свой актив 32 очка.

Дебют в НХЛ для Брендана состоялся в сезоне 2011—12 17 ноября 2011 года в матче против «Сан-Хосе Шаркс». 27 февраля 2012 года Смит был снова отозван из фарм-клуба для того, чтобы заменить в основном составе Майка Коммодора, который был обменян в «Тампу-Бэй Лайтнинг». Первую шайбу в НХЛ забросил 2 марта 2012 года на «Джо Луис Арене» в матче против «Миннесоты Уайлд», поразив точным броском ворота Джоша Хардинга.

Во время локаута в НХЛ в сезоне 2012—13 выступал за «Гранд-Рапидс Гриффинс». В укороченном сезоне провёл в составе «Красных Крыльев» 34 матча. Первую шайбу в розыгрыше плей-офф забросил 6 мая 2013 года в матче против «Анахайм Дакс».

16 июля 2013 года Брендан подписал новый контракт с «Детройт Ред Уингз» сроком на 2 года. В сезоне 2013—14 Смит окончательно закрепился в основном составе «Ред Уингз», проведя на льду 71 матч и набрав в них 19 очков.

Летом 2015 года продлил контракт с «Детройтом» на 2 года на сумму $ 5,5 млн.

В сезоне 2016/17, в дедлайн, был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфт-пики. По окончании сезона у защитника заканчивался контракт, и руководство «Рейнджерс» предложило игроку 4-летний контракт на $ 4,4 млн.

Начав сезон 2017/18 в «Нью-Йорке», 8 февраля был выставлен на драфт отказов, пройдя который отправился играть в АХЛ в фарм-клуб «Рейнджерс» — «Хартфорд Вулф Пэк», где и провёл остаток сезона.

Вне льда 
У Брендана есть два брата — старший Рори, и младший Райлли. Как и Брендан оба являются профессиональными спортсменами, старший играет в лакросс за команду «Колорадо Мэммут», младший — хоккеист играет в НХЛ за клуб «Вегас Голден Найтс».

Статистика

Международная

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Висконсин Баджерс» (хоккей)
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»